David Shiner est un nom pouvant désigner:

 (né en 1953), acteur et clown américain
, homme politique canadien à Toronto

Voir aussi

Shiner, David